Il doppio maschile del Rogers Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

I campioni uscenti erano Mahesh Bhupathi e Mark Knowles, che in questa edizione non hanno partecipato insieme. Bhupathi ha giocato con Maks Mirny, venendo eliminato in semifinale; Knowles ha giocato con Radek Štěpánek, ma ha perso al secondo turno. 
In finale i fratelli Mike e Bob Bryan hanno battuto Julien Benneteau e Michaël Llodra per 7-5, 6-3.

Teste di serie
Tutte le teste di serie passano direttamente al secondo turno. 

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (secondo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (semifinale)

 Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (quarti di finale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (secondo turno)
 Oliver Marach /  Dick Norman (secondo turno)
 Julian Knowle /  Andy Ram (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Rogers Cup 2010
ATP World Tour 2010